Список городов Папуа — Новой Гвинеи.

Ссылки 
 National Statistical Office of Papua New Guinea 

Папуа — Новая Гвинея